Каменщиков — русская фамилия. Известные носители:

 Каменщиков, Василий Васильевич (1878 −1959) — деятель советских спецслужб.
 Каменщиков, Владимир Григорьевич (1915 −1943) — Герой Советского Союза.
 Каменщиков, Гавриил Васильевич (1900—1962) — дважды Краснознамёнец.
 Каменщиков, Николай Петрович (1881—1939) — географ, астроном, профессор, доктор астрономии.